

Patronymie 
 Bernard Lepeu (1910-1976), homme politique français
 Claude Lepeu (1921-2016), résistant français
 Monick Lepeu (1947), actrice et dramaturge française

Toponymie 
 Rue Lepeu, ancienne voie du  de Paris
 Passage Gustave-Lepeu, voie du  de Paris
 Rue Émile-Lepeu, voie du  de Paris